Miejscowości w USA:
 Keller – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Keller – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Accomack
 Keller – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Ferry

Gminy w USA:
 Keller (ang. Keller Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke

Osoby
 Keller Andreas – niemiecki hokeista na trawie (* 1965)
 Keller Antoni – polski piłkarz, bramkarz (1909-1996)
 Keller Axel – niemiecki bramkarz (* 1977)
 Keller Carsten – niemiecki hokeista na trawie (* 1939)
 Keller Dieter – szwajcarski szachista (* 1936)
 Keller-Herrmann, Edith – niemiecka szachistka (1921-2010)
 Keller Erhard – niemiecki łyżwiarz szybki (* 1944)
 Keller Erwin – niemiecki hokeista na trawie (1905-1971)
 Ferdinand Keller (archeolog) – szwajcarski archeolog (1800-1881)
 Ferdinand Keller (piłkarz) – niemiecki piłkarz (* 1946)
 Keller Florian – niemiecki hokeista na trawie (* 1981)
 Keller Franz – narciarz klasyczny specjalizujący się w kombinacji norweskiej (* 1945)
 Keller Fritz – francuski piłkarz (1913-1985)
 Keller Gottfried – pisarz szwajcarski (1819-1890)
 Keller Helen – amerykańska głucho-niewidoma pisarka (1880-1968)
 Keller Hermann – niemiecki organista i muzykolog (1885-1967)
 Keller Jan – czeski socjolog, publicysta i environmentalista (* 1955)
 Keller Karl – niemiecki pisarz i kronikarz (1804-1860)
 Keller Kasey – amerykański piłkarz (* 1969)
 Keller Klete – amerykański pływak (* 1982)
 Małgorzata Burzyńska-Keller – polska reżyser, scenarzystka i dziennikarka (* 1962)
 Keller Mark – niemiecki aktor (* 1965)
 Keller Natascha – niemiecka hokeistka na trawie (* 1977)
 Keller Paul – niemiecki pisarz (1873-1932)
 Keller Richard – fikcyjna postać z gry Half-Life: Decay
 Keller Ric – amerykański polityk (* 1964)
 Keller Ska – niemiecka polityk (* 1981)
 Keller Symcha – polski chazan, podrabin i działacz społeczności żydowskiej (* 1963)
 Keller Szczepan – polski duchowny katolicki, działacz społeczny i oświatowy, pisarz ludowy (1827-1872)
 Keller Teodor – generał lejtnant rosyjskiej piechoty (1850-1904)
 Keller Tore – szwedzki piłkarz (1905-1988)
 Keller Werner – niemiecki dziennikarz i autor książek popularnonaukowych (1909-1980)

Inne
 Keller Enrique – hiszpańska firma produkująca gitary, pianina, akordeony i inne instrumenty muzyczne
 (5938) Keller – planetoida